La Primera División 1959 è stata la ventinovesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventinovesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1959 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1959
Campionato argentino di calcio